Kerkau kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Kergu, ort, Pärnu län, Kaisma vald,

Tyskland 

 Kerkau, Arendsee – ort, Arendsee, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Estlandförgreningar